El término El desertor puede referirse a:

El desertor (película), película estadounidense de 1966 dirigida por Raoul Lévy.
El desertor (película de 2015), película venezolana de 2015 dirigida por Raúl Chamorro.
El desertor (Avatar), episodio de la serie animada Avatar: la leyenda de Aang.